Alfons III Wielki (ok. 848-910) – król Asturii 866-910
 Alfons III Dzielny (1210-1279) – król Portugalii 1248-1279
 Alfons III Liberalny (1265-1291) – król Aragonii 1285-1291
 Alfons III d'Este (1591-1644) – książę Modeny i Reggio 1628-1629